Bornhöft ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Bornhöft (* 1966), deutscher Komponist
 Dennys Bornhöft (* 1986), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Peter Bornhöft (* 1936), deutscher Schriftsteller
 Ralph Bornhöft (* 1953), deutscher Politiker (SPD), MdHB, Beamter und Verwaltungsjurist
 Rüdiger Bornhöft (* 1939), deutscher Musiker und Herausgeber